AO steht für:
 Australian Open, ein Tennisturnier
 Abgabenordnung, ein Gesetz des deutschen Steuerrechts
 Accounting Officer – Bezeichnung für einen Buchhalter oder Rechnungsführer (Zivilverwaltung)
 Adaptive Optik, Systeme zum Ausgleich der Luftunruhe und anderer schnell ändernder Störungen
 Advance Organizer, eine Art Übersichtstext am Anfang eines Lehrtextes
 Adults Only, Inhalt für volljährige Benutzer bei Software
 Alles ohne, kompletter Verzicht auf Kondome seitens der Prostituierten, siehe Barebacking und Liste von Abkürzungen in der Sexarbeit
 Alpha et Omega, eine Nachfolgeorganisation des Golden Dawn
 Der Alte Orient, eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Ambient Occlusion, ein Begriff aus der Computergrafik, siehe Umgebungsverdeckung
 Anarchy Online, ein Multiplayer Online Role-Playing Game
 Angola, als Ländercode nach ISO 3166-1
 Anordnung (Recht), eine behördliche Entscheidung
 Aostatal, eine italienische Region
 Approbationsordnung, die Zulassung zu akademischen Heilberufen
 Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, eine weltweit aktive medizinische Stiftung
 Arktische Oszillation in der Klimatologie
 AO World, britischer Online-Versandhändler für Haushaltsgeräte, in Deutschland mit ao.de vertreten
 Bahnhof Bad Oldesloe (DS100-Code)
 Armeeorganisation (Verordnung der Bundesversammlung vom 4. Oktober 2002 über die Organisation der Armee), siehe Schweizer Armee 
 Atlantica Online, ein Multiplayer Online Role-Playing Game
 Atlantischer Ozean, auch Atlantik genannt, nach dem Pazifik der zweitgrößte Ozean
 Atomorbital
 Aufbauorganisation
 Kommunistische Partei Deutschlands (Aufbauorganisation), eine maoistische K-Gruppe in den 1970ern
 NSDAP-Aufbauorganisation, eine 1972 in den USA gegründete neo-nazistische Gruppierung
 Auslandsorganisation
 NSDAP/AO, die Auslandsorganisation der NSDAP.
 Australian Airlines, eine ehemalige australische Fluggesellschaft (nach IATA-Code), siehe Trans Australia Airlines
 Autonome Oblast, eine kulturell autonome Verwaltungseinheit in der Sowjetunion, die Jüdische AO hat bis heute diesen Namen,
 AviaNova, eine russische Fluggesellschaft (nach IATA-Code)
 Officer of the Order of Australia, siehe Order of Australia
 Акционерное общество, russisch für Aktiengesellschaft

AO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Achaia (nur Motorräder)
 Großbritannien: Norwich
 Italien: Aostatal
 Ukraine: Oblast Transkarpatien

A/O steht für:
 Allrad mit Ottomotor beim Borgward B 2000 A/O, Militärfahrzeug

Ao steht für:
 Ao (Familienname), chinesischer Name
 Ao (Estland), Dorf in der estnischen Landgemeinde Rakke
 Ao (Volk), Volksstamm im indischen Bundesstaat Nagaland
 Ao (Sprache), die zur tibeto-birmanischen Familie gehörige Sprache dieses Volkes
 einen Ritualgegenstand der Osterinselkultur, siehe Ao und Rapa.

ao steht für
 .ao, die Top-Level-Domain von Angola

a. O. steht für
 am Ort, siehe dazu ebenda

ao., a o. (a.o.) steht für
 außerordentlich, siehe Professor#Außerordentliche Universitätsprofessuren

Siehe auch:

 A&O (Begriffsklärung)
 Å, Buchstabe A mit einem kleinen Kreis

AO